Cathedral of the Immaculate Conception steht für: 

 Mariä-Empfängnis-Kirche

im NRHP gelistete Objekte:
 Cathedral of the Immaculate Conception (Colorado), NRHP-Nr. 75000506
 Cathedral of the Immaculate Conception (Indiana), NRHP-Nr. 80000048
 Cathedral of the Immaculate Conception (Louisiana), NRHP-Nr. 94001201
 Cathedral of the Immaculate Conception (Maine), NRHP-Nr. 85001257
 Cathedral of the Immaculate Conception (Minnesota), NRHP-Nr. 98001219
 Cathedral of the Immaculate Conception (New York), NRHP-Nr. 76001203

Siehe auch:
 Immaculate Conception Church
 Kathedralbasilika Maria Immaculata (Bulawayo), Zimbabwe